1612, nombre
 1612, année du calendrier julien
 -1612, année du calendrier julien

1612, film de Vladimir Khotinenko (2007)

Homonymie de nombre